Гро́ссман (Гросман) — еврейская и немецкая фамилия.

Известные носители:
 Гроссман, Абрам Соломонович (1879—1908) — российский революционер.
 Гроссман, Агнес (род. 1944) — австрийско-канадский дирижёр.
 Гроссман, Василий Семёнович (1905—1964) — советский писатель, прозаик и журналист, военный корреспондент.
 Гроссман, Виктор Азриэлевич (1887—1978) — русский советский литературовед, писатель и адвокат.
 Гросман, Виталий Тимофеевич (1963—2005) — советский и германский хоккеист.
 Гроссман, Генрик (1881—1950) — польский экономист, теоретик марксизма и педагог, троцкист.
 
 Гроссман, Давид (род. 1954) — израильский писатель, публицист и драматург, журналист.
 Гроссман, Джин (род. 1955) — американский экономист, профессор международной экономики Принстонского университета.
 Гроссман, Евгений Павлович (1910—1953) — советский учёный в области аэродинамики, один из основателей советской научной школы аэроупругости.
 Гроссман, Исаак (1892—1977) — легендарный одесский футбольный болельщик, помощник адвоката и третейский судья, начальник болтового цеха.
 Гроссман, Иуда Соломонович (1883—1934) — русский политический деятель, революционер, анархист, позже — советский публицист и литературный критик.
 Гроссман, Карл (1863—1922) — немецкий серийный убийца.
 Гроссман, Курт (1897—1972) — немецкий и американский журналист и публицист.
 Гроссман, Лев (род. 1969) — американский писатель и литературный критик, журналист.
 Гросман, Лев Алексеевич (1920—1985) — киносценарист, политзаключённый ГУЛАГа.
 Гроссман, Леонид Петрович (1888—1965) — русский советский писатель, литературовед и преподаватель.
 Гроссман, Лесли (род. 1971) — американская актриса.
 Гроссман, Марк Соломонович (1917—1986) — русский писатель, поэт и прозаик.
 Гроссман, Марсель (1878—1936) — швейцарский математик, друг Эйнштейна и соавтор его ранних работ по общей теории относительности.
  (1888—1964) — журналист, сионистский деятель; доктор философии.
 Гроссман, Мирон Борисович (1884—1937) — советский хозяйственный деятель.
 Гроссман, Мирон Осипович (1866—1937) — деятель кинематографа Российской империи (фотограф, режиссёр, оператор, сценарист, монтажёр), основатель Одесской киностудии.
 Гроссман, Наоми (род. 1975) — американская актриса, писатель, сценарист и продюсер.
 Гроссман, Остин (род. 1969) — американский писатель, сценарист и геймдизайнер.
 Гросман, Раиса Львовна (1858—1900) — русская революционерка, член партии «Народная воля».
 Гроссман, Рекс (род. 1980) — профессиональный игрок в американский футбол, на позиции квотербека.
 Гроссман, Рувим Иосифович (1910—1978) — советский инженер, лауреат Сталинской премии.
 Гроссман, Саша (1907—1976) — чехословацкий композитор-песенник, бэндлидер, аранжировщик.
 Гроссман, Сэнфорд (род. 1953) — американский экономист и педагог.
 Гроссман, Фердинанд (1887—1970) — австрийский хоровой дирижёр и преподаватель.
 Гроссман, Фредерик Карл (1886—1969) — американский дирижёр, музыкальный педагог и музыковед.
 Гроссман, Хайка (1919—1996) — израильский политик, депутат Кнессета.
 Гроссман, Хейли (род. 1984) — эстонская кёрлингистка.
 Гроссман, Хорст (1891—1972) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал пехоты.
 Гроссман, Эвелин (род. 1971) — немецкая фигуристка.

 Фьерро Госсман, Хульета Норма (род. 1948) — мексиканский астрофизик, популяризатор науки.

См. также 
 Гросман
 Гройсман
 Гроссманн